Eforie poate fi:
 Eforie: instituție administrativă de utilitate publică social-culturală (în trecut)
 Eforie, oraș în județul Constanța, Dobrogea, România
 Eforie Sud, localitate în județul Constanța, Dobrogea, România
 Eforie Nord, localitate în județul Constanța, Dobrogea, România
 Eforie SA, fostă companie hotelieră din România, în prezent integrată în compania THR Marea Neagră